Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 августа. Приняли участие 48 спортсменов из 35 стран.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Зелёным отмечены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты на официальном сайте Игр